Niemcy:
 Dortmund-Oestrich – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Nette/Oestrich – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Oestrich